Niemcy:
 Lohne – dzielnica miasta Fritzlar
 Lohne (Oldenburg) – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Vechta
 Lohne – rzeka